Montrouziera kan syfta på:

 Montrouziera (djur) – ett släkte tvåvingar
 Montrouziera (växter) – ett släkte av växter